Монтерру́био () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,54 км². Население — 69 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии